Proof (engl. für Beweis) steht für:
 Proof (Druck), Vorschau auf das spätere Druckergebnis
 Proof (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Proof (Maßeinheit), veraltete Maßeinheit für den Alkoholgehalt eines Getränks
 Proof (Rapper) (1973–2006), US-amerikanischer Rapper
 Proof (Schriftart), Schriftart proportional ohne Serifen
 Proof (Theaterstück), Theaterstück von David Auburn aus dem Jahr 2000

Proof ist der Originaltitel folgender Filme:
 Proof (1980), US-amerikanischer Kurzfilm von Kevin Reynolds
 Proof – Der Beweis, australischer Spielfilm von Jocelyn Moorhouse aus dem Jahr 1991
 Der Beweis – Liebe zwischen Genie und Wahnsinn, US-amerikanischer Spielfilm von John Madden aus dem Jahr 2005

Siehe auch